YPA steht für:
 Yemen Ports Authority, Regierungsgesellschaft zur Führung und Verwaltung der Häfen im Jemen
 Prince Albert (Glass Field) Airport (IATA-Code), Flughafen von Prince Albert (Saskatchewan), Saskatchewan, Kanada

ypa steht für:
 Phala (Sprache) (ISO-639-3-Code), Dialekt des Dialektclusters Phola innerhalb der Lolo-Sprachen, Sprache der Phù Lá in China

Abkürzung